Притяжение (фильм):
 «Притяжение» — фильм 2002 года режиссёра Василия Серикова.
 «» () — немецкий фильм режиссёра , вышедший в 2006 году.
 «Притяжение» — фильм 2009 года режиссёра Антона Азарова.
 «Притяжение» — фильм 2017 года режиссёра Фёдора Бондарчука.
 «Притяжение 2» — рабочее название фильма «Вторжение» режиссёра Фёдора Бондарчука.
 «Притяжение» — манга и аниме.